Ely (ciutat d'Anglaterra), ciutat del comtat de Cambridgeshire, a Anglaterra
 Ely (Iowa), població de l'estat d'Iowa, als Estats Units
 Ely (Minnesota), ciutat de l'estat de Minnesota, als Estats Units
 Ely (Nevada), població de l'estat de Nevada, als Estats Units
 illa d'Ely, regió històrica d'Anglaterra que es troba al voltant de la ciutat d'Ely a Cambridgeshire
 Catedral d'Ely, església principal d'Ely a Cambridgeshire, Anglaterra, i la seu del bisbat d'Ely
 bisbat d'Ely, bisbat d'Anglaterra